Hevia ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Hevia (1900–1964), Präsident Kubas (1934)
 José Ángel Hevia (* 1967), spanischer Dudelsackspieler und Flötist